Nikolajevsk (oblast Wolgograd)
  Nikolajevsk aan de Amoer